Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de la Girafe, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Girafe
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 

 
 
 

Girafe